UT steht als Abkürzung für:
 Untertürkheim
 Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan nach dem ICAO-Code
 Ugaritic Texts, die Edition der Tontafelfunde aus Ugarit
 Ultraschallprüfung, ein akustisches Verfahren für das Auffinden von Materialfehlern durch Ultraschall 
 Umformtechnik Erfurt, in der DDR Stammbetrieb des gleichnamigen Kombinats und Hersteller von Großpressen, siehe Henry Pels#Die Umformtechnik Erfurt
 Umkehr-Tageslicht: Diapositivfilme der DDR-Filmfabrik Wolfen, z. B. UT18
 Unbekannter Teilnehmer, zur Bezeichnung in einer Strafanzeige
 Undertale
 Unitary Taxation bzw. Gesamtkonzernbesteuerung bzw. Country-by-Country-Reporting (CbC-R bzw. CbCR).
 Universal Time, durch astronomische Beobachtung gewonnene mittlere Ortszeit des durch die Sternwarte von Greenwich führenden Nullmeridians
 Universität Tübingen
 Universität Twente
 University of Tampa, eine amerikanische Privatuniversität in Tampa, Florida
 University of Texas, Austin, Texas
 University of Toledo
 Unreal Tournament, eine Reihe von Computerspielen
 Untauglich, in der Schweiz geläufiger Ausdruck (Abkürzung) für Personen, die vom Militärdienst ausgeschlossen sind, siehe Schweizer Armee#Dienstpflicht
 Unterer Totpunkt bei einer Kolbenmaschine, siehe Totpunkt
 Untertitel im Fernsehen oder Kino
 Unterwassertelefonie, siehe Akustische Unterwassertelefonie
 Unwirksamkeitstaste zum Verhindern der Einschaltung einer Bahnübergangssicherungsanlage
 Urintherapie, siehe Eigenharnbehandlung
 UT Connewitz, Veranstaltungsort und das älteste noch erhaltene Lichtspieltheater in Leipzig, sowie eines der ältesten in Deutschland
 UT Motoren- und Fahrzeugbau, geht auf einen metallverarbeitenden Betrieb zurück, der 1922 in Stuttgart-Untertürkheim eröffnete; bis 1962 wurden Motorräder mit dem Markennamen "UT" (für Untertürkheim) produziert.
 Utah, US-amerikanischer Bundesstaat als postalische Abkürzung
 Provinz Utrecht, eine der zwölf Provinzen der Niederlande
 Kfz-Kennzeichen der Stadt Molde in der Provinz Møre og Romsdal, Norwegen

Ut  steht für:
 Ut (Fluss), ein Fluss in Russland, siehe Liste von Flüssen in Russland#Kaspisches Meer
 Ut (Insel), eine der indonesischen Kei-Inseln
 Ut (Band), eine US-amerikanische No-Wave-Band

Út ist der Familienname folgender Personen:
 Nick Út (* 1951), vietnamesischer Fotograf

ut  ist
 in der Solmisation der Grundton einer Dur-Tonleiter

Abkürzung